Змагання з фехтування на шпагах в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 9 серпня. Участь взяли 38 спортсменів з 20 країн.

Призери

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки